Serena Williams e la sorella Venus Williams erano le detentrici del titolo, ma Serena non ha potuto partecipare a causa di un infortunio al piede e così Venus ha deciso di partecipare solo al torneo di singolare.
Vania King e Jaroslava Švedova hanno battuto in finale Liezel Huber e Nadia Petrova per 2-6, 6-4, 7-64.

Teste di serie 

  Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (quarti di finale)
  Liezel Huber /  Nadia Petrova (finale)
  Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (primo turno)
  Květa Peschke' /  Katarina Srebotnik (terzo turno)
  Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (quarti di finale)
  Vania King /  Jaroslava Švedova (campionesse)
  Chan Yung-jan /  Zheng Jie (semifinale)
  Anabel Medina Garrigues /  Yan Zi (secondo turno)

  Cara Black /  Anastasija Rodionova (semifinale)
  Marija Kirilenko /  Agnieszka Radwańska (terzo turno)
  Alisa Klejbanova /  Ekaterina Makarova (secondo turno)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (terzo turno)
  Monica Niculescu' /  Shahar Peer(terzo turno)
  Elena Vesnina /  Vera Zvonarëva (quarti di finale)
  Bethanie Mattek-Sands /  Meghann Shaughnessy (quarti di finale)
  Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (secondo turno)

Coppie che hanno ricevuto una wild card 
  Alexa Glatch /  Coco Vandeweghe
  Hilary Barte /  Lindsay Burdette
  Lauren Herring /  Grace Min
  Christina McHale /  Riza Zalameda
  Carly Gullickson /  Chelsey Gullickson
  Jamie Hampton /  Melanie Oudin
  Jill Craybas /  Sloane Stephens

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte alta

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 2010